Зуканович () — сербская фамилия.

 Известные носители 
 Зуканович, Милош (род. 1996) — сербский футболист, нападающий.
 Зуканович, Эрвин (род. 1987) — боснийский футболист, защитник.